Die Abkürzungen M19, M 19 oder M-19 bezeichnen

Wissenschaft:
 einen Kugelsternhaufen im Sternbild Schlangenträger, siehe Messier 19

Verkehr:
 ein ungarischer Autobahn-Zubringer, siehe Autópálya M19
 eine ukrainische Fernstraße, siehe M 19 (Ukraine)
 eine russische Fernstraße, siehe M19 (Russland)
 eine Straße im US-Bundesstaat Michigan, siehe M-19 (Michigan)

Politik:
 eine kolumbianische Guerilla-Organisation, siehe Movimiento 19 de Abril

Technik:
 den Maschinengranatwerfer M19, verwendet von der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg
 einen US-amerikanischen Mörser, siehe M19 (Mörser)
 den US-amerikanischen M19 Tank Transporter, einen Panzertransporter im Zweiten Weltkrieg
 eine US-amerikanische metallarme Panzerabwehrmine M19, hergestellt seit 1965
 ein deutsches Sportflugzeug, siehe Messerschmitt M19

M19